– miniatura literacka s-f Poula Andersona
 The Longest Journey: Najdłuższa podróż – komputerowa gra przygodowa typu „wskaż i kliknij”
 Najdłuższa podróż – komiks autorstwa Grzegorza Rosińskiego (rys.), Ryszarda Siwanowicza  (sc.) i Andrzeja Sawickiego (sc.)
 Najdłuższa podróż – powieść Nicholasa Sparksa z 2013
 Najdłuższa podróż – amerykański film z 2015, adaptacja powieści Sparksa